

Persone 
Max Mayer – regista statunitense
Max Mayer – calciatore svizzero
Max Mayer – attore austriaco